

Entomologie 
 En ancien français, nom donné à une pièce anatomique de certains insectes
 Barbot (ou scarabée pique-prune), coléoptère de la famille des cétoniidés

Ichtyologie 
 Autre nom de la lotte ou de la loche franche

Patronyme 
La maison de Barbot était une famille noble française.

 Amos Barbot de Buzay (1566-1625), magistrat, historien et homme politique français ;
 Caroline Barbot (1830-1893), soprano française ;
 Ernest Jacques Barbot (1855-1915), général français ;
 Marie Étienne de Barbot (1770-1839), général d'empire et commandeur de la Légion d'honneur ;
 Philippe Barbot (né en 1953), journaliste français, auteur-compositeur interprète et musicien ;
 Vivian Barbot (née en 1941), femme politique québécoise ;
 Guillaume Barbot (né en 1983), comédien, metteur en scène de la compagnie Coup de Poker.

Références